Alexander Holtz (né le  à Stockholm en Suède) est un joueur professionnel de hockey sur glace de nationalité suédoise. Il évolue à la position d'ailier droit.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2017-2018 || Djurgårdens Hockey U20 || J20 SuperElit || 11 || 4 || 4 || 8 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 || Djurgårdens Hockey U20 || J20 SuperElit || 38 || 30 || 17 || 47 || 12 || 5 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 2018-2019 || Djurgårdens Hockey || SHL || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Djurgårdens Hockey U20 || J20 SuperElit || 3 || 7 || 2 || 9 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Djurgårdens Hockey || SHL || 35 || 9 || 7 || 16 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Djurgårdens Hockey || SHL || 40 || 7 || 11 || 18 || 4 || 3 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 2020-2021 || Devils de Binghamton || LAH || 10 || 1 || 2 || 3 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022 || Devils du New Jersey || LNH ||9 ||0 ||2 ||2 ||2  ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Comets d'Utica   || LAH ||52 ||26 ||25 ||51 ||10 ||5 ||1 ||2 ||3 ||0

Au niveau international 

| 2018 ||align=left| Suède U18 || align="left"| Mémorial Ivan Hlinka ||5 ||2 ||5 ||7 ||0 || align="left"| Médaille d'argent 
|-
| 2018 ||align=left| Suède U17 || align="left"| Défi mondial -17 ans ||6 ||4 ||4 ||8 ||4 || align="left"| Médaille de bronze  
|-
| 2019 || align=left| Suède U18 || align=left| Championnat du monde -18 ans ||7 ||4 ||3 ||7 ||4 || align=left| Médaille d'or
|-
| 2020 ||align=left| Suède U20 || align="left"| Championnat du monde junior ||7 ||3 ||2 ||5 ||2 || align="left"| Médaille de bronze  
|-
| 2021 ||align=left| Suède U20 || align="left"| Championnat du monde junior || 5 || 1 || 2 || 3 || 6 || align="left"|

Notes et références 

Naissance en janvier 2002
Naissance à Stockholm
Joueur international suédois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Djurgårdens IF (hockey sur glace)
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Devils du New Jersey
Joueur des Devils de Binghamton
Joueur des Comets d'Utica
Joueur des Devils du New Jersey